С 26 мая по 2 июня 1991 года в Коста-Рике состоялся 1-й розыгрыш Кубка наций Центральной Америки, регионального турнира Центральной Америки. В финальной части турнира участвовали 4 сборные, которые в однокруговом турнире определили победителя и призёров. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 1991.

Отборочный турнир

Группа A 

 получил путёвку в финальный турнир.

Группа B 

 получил путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир 

'',  и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1991.

Лучшие бомбардиры 
5 мячей
 Клаудио Хара
4 мяча
 Raúl Díaz Arce (3 в отборочном турнире)
3 мяча
 Róger Gómez
 Vallejo

Примечания

Ссылки 
КОНКАКАФ
RSSSF

1991
1991 год в футболе